

Oggetti 

 Cavalletto – supporto per la flagellazione o la tortura in generale
 Cavalletto – supporto utilizzato nella realizzazione di opere pittoriche
 Cavalletto (o treppiede) – supporto della macchina fotografica
 Cavalletto – supporto dei mezzi di trasporto a due ruote

Altro 
 Cavalletto – frazione del comune italiano di Ocre, in Abruzzo
 Alberto Cavalletto – senatore del regno d'Italia
 Andrea Cavalletto - costumista italiano
 Giovanni Battista Cavalletto – miniatore, pittore e scultore italiano

Altri progetti